Уонг може да се отнася за:
 Али Уонг (р. 1982), американска актриса
 Уонг Карвай (р. 1958), хонконгски режисьор
 Тейлър Уонг (р. 1940), китайско-американски космонавт